El Loa puede referirse a:

 Aeropuerto Internacional El Loa, aeropuerto ubicado en la ciudad de Calama, en Chile.
 Provincia de El Loa, provincia ubicada en la Región de Antofagasta, en Chile.